Birds bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Birds (Georgia), im Effingham County
 Birds (Lawrence County, Illinois)
 Birds (Will County, Illinois)
 Birds (Texas), im Tarrant County – nicht mehr existent

Sonstiges:
 Birds Nest Creek, Fließgewässer im Noble County, Oklahoma
 Birds Nest Slough, Fließgewässer im McMullen County, Texas
 Birds Eye Lake, See im Itasca County, Minnesota
 Birds Cove Island, Insel im Pender County, North Carolina
 Birds Tree Island, Insel im Brown County, Wisconsin
 Birds Eye, Mine im Santa Fe County, New Mexico
 Birds Eye Mine, Mine im Lackawanna County, Pennsylvania
 Birds Creek Oil Field, Ölfeld im Catahoula Parish, Louisiana

Siehe auch:
 The Birds
 Birds Corner
 Birds Nest
 Birds Island